Vallatesi – abitanti di Vallata (Italia)
Vallatesi – abitanti di Vallà